Arroyo del Arenal Grande ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo del Arenal Grande (Arroyo Grande), Nebenfluss des Arroyo Grande, Uruguay
 Arroyo del Arenal Grande (Arroyo del Tala), Nebenfluss des Arroyo del Tala, Uruguay